«Liberation» — восьмий студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери. Альбом вийшов 15 червня 2018 через лейбл RCA Records.

Список композицій

Чарти

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Крістіни Агілери
Альбоми RCA Records